Less oder less steht für:
 Less (Unix), Kommandozeilen-Programm
 Less (Stylesheet-Sprache), eine Stylesheet-Sprache

LeSS steht für:
 Large-Scale Scrum, Skalierungsframework zu Scrum

LESS steht für:
 Lunar Escape Systems, projektierte Fluchtsysteme für dann nicht mehr geflogene Apollo-Programm-Missionen
 Lateral Electrical Surface Stimulation, Behandlungsmethode bei Skoliose

Less. steht für:
 Christian Friedrich Lessing (Botaniker-Kürzel; 1809–1862), deutscher Arzt und Botaniker

Less ist der Familienname folgender Personen:
 Avner Werner Less (1916–1987), israelischer Polizeioffizier, Vernehmer Adolf Eichmanns
 Emil Less (1855–1935), deutscher Meteorologe
 Gottfried Less (1736–1797), deutscher lutherischer Theologe

Siehe auch:
 Lesse
 LES
 Lees

 Löss

Abkürzung